Il doppio del torneo di tennis Philippine International 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Chris Kachel e John Marks che hanno battuto in finale Mike Cahill e Terry Moor 4–6, 6–0, 7–6.

Teste di serie
 Syd Ball /  Kim Warwick (semifinali)
 Scott Carnahan /  James Chico Hagey (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Philippine International 1977